La liste des footballeurs internationaux néo-zélandais comprend les joueurs qui ont évolué pour la sélection de Nouvelle-Zélande en match officiel, depuis le premier match disputé par l'équipe le  contre l'Australie.

Liste des joueurs 
Clé

Ce tableau prend en compte toutes les rencontres internationales officielles des Néo-Zélandais au .Ceux qui ont été sélectionnés lors des 12 derniers mois et toujours disponibles pour la sélection sont marqués par un astérisque (*).

Références

Liens externes
  Page consacrée aux All Whites sur le site de la Fédération de Nouvelle-Zélande
 page FIFA sur la Nouvelle-Zélande
 Statistiques des internationaux néo-zélandais

Liste des internationaux
Nouvelle-Zélande